Una testa di serie è un concorrente o una squadra in uno sport o altro torneo a cui viene assegnata una classifica preliminare ai fini del sorteggio. I giocatori o le squadre vengono "piazzati" nel tabellone in un modo che i migliori non si incontrino fino alla fine della competizione. Il termine (in inglese seed, "seme") è stato usato per la prima volta nel tennis, e si basa sull'idea di preparare un tabellone da torneo organizzando foglietti con i nomi dei giocatori su di essi nel modo in cui sono disposti semi o piantine in un giardino: piante più piccole in primo piano, quelle più grandi dietro.

Tennis
I tornei di tennis professionisti "seminano" i giocatori in base al loro ranking. Il numero di semi varia da torneo a torneo. I 4 maggiori tornei (Grande Slam) si sono progressivamente ampliati dal formato a 8 semi a 16 semi, quindi all'attuale formato a 32 semi, adottato a metà della stagione 2001, dopo che il campione dell'Open di Francia Gustavo Kuerten si era lamentato del fatto che gli specialisti della terra battuta erano in svantaggio con solo 16 semi.

 Un esempio di un tabellone a 16 squadre:

Altri sport
In molti sport di squadra americani, come i playoff della NFL e i playoff della WNBA vi è l'utilizzo del , mentre nei playoff della NBA e il torneo di basket I della Divisione maschile della NCAA no. I playoff della Stanley Cup hanno usato il re-seeding tra il 1994 e il 2013, mentre i playoff della MLS Cup hanno usato il re-seeding fino al 2018.

Note

Terminologia sportiva